Bridle Path peut faire référence à :
 Bridle Path (Toronto), quartier de la ville de Toronto, au Canada.
 Bridle Path (Nouvelle-Zélande), une route de l'Île du Sud, en Nouvelle-Zélande.
 The Bridal Path, un roman de l'écossais Nigel Tranter paru en 1952.
 The Bridal Path (film), adaptation du roman au cinéma en 1959.